Сезон 1939 року у групі «А» чемпіонату СРСР з футболу — п'яте в історії змагання у вищому дивізіоні футбольної першості Радянського Союзу. Тривав з 12 травня по 30 листопада 1939 року.

Перед початком сезону передбачалося, що участь у ньому візьмуть 12 найкращих команд сезону 1938 року, однак згодом було вирішено збільшити кількість учасників до 14 і до їх числа увійшли дві ленінградські команди «Електрик» та «Сталінець», які попереднього року фінішували відповідно на 13 та 14 місцях. Турнір відбувався у два кола, за його результатами дві гірші команди полишили вищий дивізіон.

Чемпіоном СРСР з футболу 1939 року удруге поспіль та втретє в історії став московський «Спартак».

Підсумкова таблиця 

Результати матчів
 «Трактор» (Сталінград) — «Стахановець» (Сталіно) 2:4
 «Сталінець» (Ленінград) — «Трактор» (Сталінград) 7:1
 «Стахановець» (Сталіно) — «Динамо» (Київ) 3:3
були опротестовані, а матчі проведені повторно.

Бомбардири 
 21 — Григорій Федотов (ЦБЧА)
 19 — Борис Пайчадзе («Динамо» Тб)
 18 — Сергій Капелькін (ЦБЧА), Віктор Семенов («Спартак» М)
 16 — Іван Митронов («Металург» М)
 15 — Віктор Шиловський («Динамо» К)
 14 — Михайло Семичастний («Динамо» М)
 13 — Олександр Назаров («Динамо» М), Олексій Зайцев («Металург» М), Георгій Жарков («Торпедо» М)
 12 — Гайоз Джеджелава («Динамо» Тб), Аслан Харбедія («Динамо» Тб), Петро Петров («Торпедо» М), Василь Проворнов («Трактор»)
 11 — Сергій Ільїн («Динамо» М), Михайло Орєхов (ЦБЧА), Сергій Проценко («Трактор»), Сергій Соловйов («Динамо» Лд)

Ігри, голи 
Особиста статистика гравців з команд — лідерів чемпіонату і українських клубів.

Результати матчів

Примітки

Посилання 

 На www.klisf.info 
 На www.rsssf.com 
 Результати на WildStat.ru 
 Історія та статистика українського футболу

39
СРСР